A belga nagydíj volt a 2009-es Formula–2-es bajnokság harmadik futama. A versenyt Spában rendezték június 27. és 28. között.

Az első versenyen a német Tobias Hegewald mesterhármast ért el, ugyanis a pole pozíciót is megszerezte, a versenyt is ő nyerte, valamint a leggyorsabb kör is az övé volt. Mellé a dobogóra Miloš Pavlović és Julien Jousse állhatott fel.

A második verseny hasonló forgatókönyv szerint zajlott, csak Hegewald mögött Andy Soucek végzett a második, Robert Wickens a harmadik helyen.

Első időmérő

Második időmérő

Első verseny

Második verseny

Források

Belga
Formula–2-es nagydíjak